Melete steht für:
 Melete (Mythologie), eine Gestalt der griechischen Mythologie
 (56) Melete, einen Himmelskörper